Morrisons est un petit centre-ville de la région d’Otago dans l’île du Sud de Nouvelle-Zélande.

Situation 
Il est localisé sur le , sur le trajet de la route  (dite "The Pigroot") entre la ville de Dunback et celle de Ranfurly, à  au sud-ouest de la ville d’Oamaru.

La ville de Morrisons siège au pied de la chaîne de Horse Range (en Nouvelle-Zélande) , parmi les sources du fleuve Shag.

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Otago
District de Waitaki